Die 1. Amateurliga Bayern 1973/74 war die 24. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Der ASV Herzogenaurach wurde Bayerischer Amateurmeister. Wegen der Auflösung der Regionalliga und der Einführung der 2. Bundesliga 1974 gab es in dieser Saison keine Aufsteiger aus der 1. Amateurliga. Herzogenaurach nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1974 teil und scheiterte dort in der 2. Runde am späteren Sieger SSV Reutlingen. Die SpVgg Vohenstrauß, der BSC Sendling, der FC Herzogenaurach und der TSV Roth mussten in die Landesliga absteigen. Aus den Landesligen kamen zur Saison 1974/75 der ASV Neumarkt, der ATS Kulmbach und die SpVgg Kaufbeuren als Aufsteiger sowie als Absteiger aus der Regionalliga der SSV Jahn Regensburg.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1973/74 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1973/74 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1973/74 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1973/74
1973